Těmice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Těmice (okres Hodonín)
 Těmice (okres Pelhřimov)